Výraz root (anglicky kořen) se užívá v několika významech:

příjmení
 James Root (* 1971) – americký kytarista
 John Wellborn Root (1850–1894) – americký architekt 
 Elihu Root (1845–1937) – americký právník, držitel Nobelovy ceny za mír
 Elisha K. Root (1808–1865) – americký vynálezce 

výpočetní technika
 root se nazývá kořenový adresář disku
 .root – doména nejvyššího řádu
 Root.cz – český internetový zpravodajský server
 root – správce počítače v unixovém systému nebo Android viz rootování Androidu
 ROOT – framework jazyka C++ vyvinutý CERNem.

hudba
 Root (hudební skupina) – česká blackmetalová skupina
 Roots (album, Johnny Winter) – album Johnnyho Wintera z roku 2011
 Roots (album, Sepultura) – album kapely Sepultura z roku 1996

film a televize
 Kořeny (seriál, 1977) (v originále Roots) – americký televizní seriál z roku 1977
 Kořeny (seriál, 1979) (v originále Roots: The Next Generations) – americký televizní seriál z roku 1979
 Kořeny (seriál, 2016) (v originále Roots) – americký televizní seriál z roku 2016

ostatní
 Root (desková hra) – desková hra z roku 2018 od Cola Wehrle